Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 22. bis 25. Juni 2021 stattfand. Ausgespielt wurden 16 Startplätze.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2021